Tepa steht für:

Orte:
 Tepa (Babar), Ort auf Babar in Indonesien
 Tepa (Ghana), Ort in Ghana
 Tepa (Wallis und Futuna), Dorf im Königreich Uvea (Frankreich)
 Ort im Suco Opa/Osttimor, siehe Opa (Lolotoe)
 Deudet, Ort im Suco Deudet/Osttimor

Weiteres:
 eine Chemikalie, siehe Tetraethylenpentamin
 ein französisches Sozialgesetz, siehe TEPA-Gesetz
 auf Usbekisch das Wort für „Hügel“ und damit Bestandteil verschiedener Ortsnamen Zentralasiens.

Tepa ist der Name folgender Personen:
 Franciszek Tepa, Maler aus Lemberg
 Tepa Reinikainen, finnischer Kugelstoßer
 Patrick Tepa, Fußballer aus Tahiti

Siehe auch:
 Teppa

Abkürzung